Charly (canção)
Charly (filme)
Operação Charly

Localidades

Charly (Cher)
Charly (Ródano)
Ou ainda:
Charly-sur-Marne

Desambiguação